Název Luka má více významů:

 louky

místopisné jméno
 Luka (okres Česká Lípa) – obec v okrese Česká Lípa
 Luká – obec v okrese Olomouc
 Luka nad Jihlavou – obec v okrese Jihlava
 Luka (Verušičky) – část obce Verušičky v okrese Karlovy Vary
 Luka (zámek) – zámek v této vesnici
 Luka pod Medníkem – část obce Jílové u Prahy v okrese Praha-západ
 Luka (Praha) – sídelní část v Praze
 Luka (stanice metra) – stanice metra v Praze na lince B
 Luka (jezero) – jezero na Ukrajině
 Luka (Západní Dvina) – jezero na Západní Dvině
 Luka (Chorvatsko) – opčina v Záhřebské župě
 Luka (Sali) – vesnice v opčině Sali v Chorvatsku
 Luka (Ston) – vesnice v Chorvatsku na poloostrově Pelješac

křestní jméno
 Luka Modrić (* 1985) – chorvatský fotbalista

jiný význam
 Luka (píseň) – píseň americké zpěvačky Suzanne Vega

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno